Игдоча — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Газимуро-Заводское».

География 
Село находится в юго-западной части района, на левом берегу реки Газимур, вблизи места впадения в неё реки Игдочи, на расстоянии примерно 1 километра (по прямой) к северо-западу от села Газимурский Завод. Абсолютная высота — 685 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет от −28 °C до −32 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 18 — 20 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 320 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1726 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 269 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная общеобразовательная школа, сельский клуб и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Верхняя
 ул. Центральная

Примечания 

Населённые пункты Газимуро-Заводского района